Die dritte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1955 statt. Sieger wurde in der Singapore Badminton Hall erneut das Team aus Malaya, welches damit seinen dritten Titel in Folge erringen konnte.

Vorrunden

Asienzone

Europazone

Australasianzone

Panamerikazone

Finalrunde

Finale

Weblinks 
 
 

1955
Badminton 1955
Badmintonwettbewerb in Singapur